Ла́пинлахти () — многозначный термин. Может означать:

 Лапинлахти — община в провинции Северное Саво в Финляндии.
  — аэропорт близ Лапинлахти.
  — деревня в районе Савонлинны в Финляндии.
  — район города Хельсинки в Финляндии.